Dit is een lijst van planetoïden 107001-107100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107001 - || 2000 YW109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107002 - || 2000 YY109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107003 - || 2000 YS110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107004 - || 2000 YC112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107005 - || 2000 YE112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107006 - || 2000 YH112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107007 - || 2000 YL112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107008 - || 2000 YM112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107009 - || 2000 YA113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107010 - || 2000 YD113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107011 - || 2000 YQ113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107012 - || 2000 YS113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107013 - || 2000 YG114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107014 - || 2000 YJ114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107015 - || 2000 YQ114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107016 - || 2000 YK115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107017 - || 2000 YQ115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107018 - || 2000 YW115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107019 - || 2000 YF116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107020 - || 2000 YJ116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107021 - || 2000 YK116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107022 - || 2000 YL116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107023 - || 2000 YV116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107024 - || 2000 YR117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107025 - || 2000 YB118 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107026 - || 2000 YQ118 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107027 - || 2000 YK119 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107028 - || 2000 YH121 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107029 - || 2000 YL121 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107030 - || 2000 YR121 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107031 - || 2000 YL123 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107032 - || 2000 YB124 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107033 - || 2000 YD124 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107034 - || 2000 YH126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107035 - || 2000 YS126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107036 - || 2000 YW126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107037 - || 2000 YY126 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107038 - || 2000 YO127 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107039 - || 2000 YR127 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107040 - || 2000 YN128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107041 - || 2000 YR128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107042 - || 2000 YD129 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107043 - || 2000 YE129 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 107044 - || 2000 YP131 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107045 - || 2000 YS133 || 31 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107046 - || 2000 YF136 || 22 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107047 - || 2000 YL138 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107048 - || 2000 YR138 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107049 - || 2000 YZ139 || 31 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107050 - || 2000 YM142 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107051 - || 2001 AD || 1 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (107052) Aquincum || 2001 AQ || 1 januari 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 107053 - || 2001 AZ1 || 3 januari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (107054) Daniela || 2001 AB2 || 1 januari 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 107055 - || 2001 AC3 || 3 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107056 - || 2001 AC4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107057 - || 2001 AW4 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107058 - || 2001 AW6 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107059 - || 2001 AK8 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107060 - || 2001 AB9 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107061 - || 2001 AR9 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107062 - || 2001 AP10 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107063 - || 2001 AD11 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107064 - || 2001 AH12 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107065 - || 2001 AB13 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107066 - || 2001 AC13 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107067 - || 2001 AE15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107068 - || 2001 AP15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107069 - || 2001 AU15 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107070 - || 2001 AH16 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107071 - || 2001 AJ17 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107072 - || 2001 AL18 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107073 - || 2001 AZ18 || 4 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (107074) Ansonsylva || 2001 AJ19 || 4 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107075 - || 2001 AW20 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107076 - || 2001 AM21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107077 - || 2001 AO21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107078 - || 2001 AF23 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107079 - || 2001 AR23 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107080 - || 2001 AY23 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107081 - || 2001 AC24 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107082 - || 2001 AK24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107083 - || 2001 AP24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107084 - || 2001 AQ24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107085 - || 2001 AT24 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107086 - || 2001 AE25 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107087 - || 2001 AK25 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107088 - || 2001 AQ25 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107089 - || 2001 AA28 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107090 - || 2001 AG28 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107091 - || 2001 AW28 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107092 - || 2001 AD29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107093 - || 2001 AG29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107094 - || 2001 AL29 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107095 - || 2001 AA30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107096 - || 2001 AC30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107097 - || 2001 AJ30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107098 - || 2001 AE31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107099 - || 2001 AU31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107100 - || 2001 AY31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten